Germantown ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Germantown (Philadelphia), ein Stadtbezirk von Philadelphia, erste deutsche Siedlung in Pennsylvania
 Germantown (Illinois), im Clinton County
 Germantown (Iowa)
 Germantown (Kentucky)
Germantown (Louisiana), heute Germantown Colony and Museum bei Minden in Webster Parish
 Germantown (Maryland)
 Germantown (Worcester County, Maryland)
 Germantown (New York)
 Germantown (North Carolina)
 Germantown (Ohio)
 Germantown (Tennessee), eine Vorstadt von Memphis, Tennessee
 Germantown (Wisconsin), im Washington County
 Germantown (Richland County, Wisconsin)
 Germantown (Town, Juneau County), Town(ship) in Wisconsin
 Germantown (Town, Washington County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Ursprünglicher Name der australischen Kleinstadt Lilydale (Tasmanien)
 Colonial Germantown Historic District
 Germantown Avenue-11th & 12th Streets Line
 Germantown High School
 Germantown Township
 Kleindeutschland (New York City)
 Schlacht von Germantown